

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Heiligenbrunn

Węgry 
 Szentkút – dzielnica Mátraverebély
 Szentkút – dzielnica Pecz